El término Cad (también CAD), una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

Organizaciones y agrupaciones
 al Comité de Ayuda al Desarrollo;
 a Children of the Anachronistic Dynasty (CAD);
 a los Centros de Atención a Drogadependientes;
 a Ciudadanos Al Día;

Ciencia y tecnología
 a la conversión analógica-digital (también, conversor analógico-digital); 
 al diseño asistido por computadora (del inglés Computer-Aided Design);

Otros 
 a CAD (del inglés “Canadian Dollar”), el código ISO 4217 para el dólar canadiense, la moneda de ese país;
 en Wikipedia, a los candidatos a artículos destacados;
 al Comando Aéreo de Defensa, un comando extinto de la Fuerza Aérea Argentina.

Acrónimos
Acrónimos de informática